Słowami Ginger (ang. As Told by Ginger, 2000-2006) – amerykańska kreskówka opowiadająca o rudowłosej dziewczynie imieniem Ginger i jej przyjaciołach. Serial można było oglądać na kanale Nick Polska (z dubbingiem) (po 1 odcinku) i TVP3 (z lektorem) (po 2 odcinki).

Postacie 
 Ginger Foutley – tytułowa bohaterka serialu. Ma 14 lat i chodzi do drugiej klasy gimnazjum. Jej przyjaciółkami są Dodie, Macie i Courtney, która kiedyś była jej wrogiem. Jej wrogiem jest Miranda. Jest dziewczyną Darrena. Ginger ma kręcone rude włosy i ciemnozielone oczy. Mieszka z mamą Lois i młodszym bratem Carlem. Jest bardzo miła, pomocna, sympatyczna, koleżeńska i zawsze można na niej polegać. 
 Deirdre „Dodie” Hortense Bishop – przyjaciółka Ginger i Macie. Jest idealną córką i przyjaciółką. Zawsze przestrzega zasad i jest bardzo grzeczna. Ma 14 lat i długie blond włosy. Mieszka razem z rodzicami i młodszym bratem Hoodseyem.
 Macie Lightfoot – przyjaciółka Ginger i Dodie. Stale panikuje. Jest nieśmiała. Ma brązowe oczy, krótkie ciemne włosy. Nosi okulary. Ma różne alergie. Jest jedynaczką i mieszka z rodzicami.
 Courtney Griplings – najpopularniejsza dziewczyna w szkole Ginger. Interesuje się modą, własnym wyglądem i kosmetykami. Jej najlepszą przyjaciółką jest Miranda Killgallen. Courtney była wrogiem Ginger, jednak później się zaprzyjaźniły i zostały przyjaciółkami. Mimo pozorów, Courtney jest sympatyczną i miłą osobą. Jest bardzo ładna i ma duże powodzenie. Ma 14 lat, ciemne oczy i proste blond włosy do ramion. Jest bogata. Mieszka razem z rodzicami i młodszym bratem Blakiem.
 Miranda Killgallen – druga najpopularniejsza dziewczyna w szkole Ginger. Jest najlepszą przyjaciółką Courtney. Tak jak i ona, Miranda interesuje się modą, zakupami, kosmetykami, itp. Nienawidzi Ginger i jej przyjaciółek. Jest trochę wredna. Jest bardzo ładna. Ma 14 lat, ciemne oczy i długie czarne włosy. 
 Carl Foutley – młodszy brat Ginger. Ma krótkie jasnobrązowe włosy. Przyjaźni się z Hoodseyem. Jest bardzo zwariowany i sprytny. Nienawidzi Blake’a Griplingsa. 
 Blake Griplings – młodszy brat Courtney. Wróg Carla i Hoodseya. Lubi się chwalić i psuć intrygi Carla. Ma ciemne oczy i blond włosy. Jest bogaty. 
 Lois Foutley – mama Ginger i Carla. Jest puszysta, ma ciemne oczy i krótkie brązowe włosy. Jest pielęgniarką.
 Robert Joseph „Hoodsey” Bishop – młodszy brat Dodie. Jest przyjacielem Carla. Pomaga mu w realizacji jego zwariowanych pomysłów. Nienawidzi Blake’a. 
 Joann Bishop – mama Dodie i Hoodseya. Nie lubi Carla.
 David Charles Bishop – ojciec Dodie i Hoodseya, mąż Joann. 
 Bobby Lightfoot – ojciec Macie, mąż Bobbie. 
 Bobbie Lightfoot – mama Macie, żona Bobby’ego. 
 Darren Patterson – przyjaciel Ginger (w trzecim sezonie jej chłopak) oraz przyjaciel Dodie i Macie. Były chłopak Mirandy. Ma 14 lat i brązowe włosy. Nosił aparat na zęby. Jest bardzo miły. 
 Will Patterson – starszy brat Darrena. Chodzi do liceum. Lubi dokuczać Darrenowi. Podoba mu się Courtney. 
 Claire Gripling – mama Courtney i Blake’a. Interesuje się modą. Jest bardzo elegancka. 
 Prescott Gripling – ojciec Courtney i Blake’a.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – Master Film
Reżyseria:
 Dariusz Dunowski (odc. 1-15),
 Dorota Kawęcka (odc. 16-60)
Dialogi polskie:
 Aleksandra Rojewska (odc. 1-23),
 Antonina Kasprzak (odc. 25-60)
Dźwięk:
 Aneta Michalczyk-Falana (odc. 1-20),
 Paweł Nowacki (odc. 21-60)
Montaż:
 Aneta Michalczyk-Falana (odc. 1-20),
 Agnieszka Kołodziejczyk (odc. 21-48, 51),
 Paweł Nowacki (odc. 49-50, 52-60)
Kierownictwo produkcji:
 Dariusz Falana (odc. 1-15),
 Agnieszka Wiśniowska (odc. 16-60)
Wystąpili:
 Julia Kołakowska – Ginger
 Katarzyna Ankudowicz – Dodie
 Dominika Kluźniak – Macie
 Łukasz Lewandowski – Carl
 Ewa Telega – Pani Foutley
 Jacek Wolszczak – Hoodsey
 Katarzyna Zielińska – Miranda
 Joanna Jabłczyńska – Courtney
 Joanna Pach –
 Blake,
 Noelle
 Modest Ruciński – Darren
 Waldemar Barwiński –
 Jean-Pierre,
 Jed,
 Pan Gardner (odc. 40)
 Jolanta Wołłejko –
 Maude (odc. 2),
 Pani Gordon (odc. 7-10)
 Elżbieta Gaertner –
 Pani Bishop,
 Pani Gordon,
 Maude (odc. 13)
 Monika Wierzbicka – Mipsy

 Chet,
 Michael (odc. 15)
 Piotr Deszkiewicz – Ian
 Klaudiusz Kaufmann –
 Brandon,
 George (odc. 26),
 Buzz (odc. 30)
 Jacek Bursztynowicz –
 Dyrektor Milty (odc. 1-15),
 Pan Celia (odc. 1-15)
 Anna Ułas – Pani Zorski (odc. 7)
 Kinga Ilgner – Pani Patterson
 Sebastian Cybulski –
 Will Patterson,
 Dwayne
 Leszek Zduń – Sasha
 Andrzej Chudy – Killgallen
 Janusz Wituch –
 Dyrektor Milty (odc. 17-45),
 Pan Celia (odc. 17-41),
 Pan Peterson (odc. 42)
 Joanna Jędryka –
 Pani Conners,
 Pani Powwell
 Cezary Kwieciński –
 Jake,
 Szef kuchni Bob,
 Junior (odc. 30),
 Dustin (odc. 31),
 Terrence (odc. 35),
 Raymo (odc. 50),
 Orion
 Robert Kibalski – Winston
 Agata Gawrońska-Bauman – Pani Zorski (odc. 13, 32, 40, 47, 48)
 Brygida Turowska – Margie
 Dorota Kawęcka – Joan Bishop (odc. 27, 29, 46)
 Zbigniew Konopka – Jonas (odc. 16, 27, 48, 54, 57)
 Paweł Szczesny –
 Dave (odc. 27, 29, 36, 45-46, 54-55, 57),
 Blauer (odc. 35)
 Grzegorz Drojewski –
 Junior Senior (odc. 30),
 Joakin (odc. 32),
 Fred (odc. 42-44)
 Artur Pontek – Rezus (odc. 30)
 Iwona Rulewicz –
 Bobby (odc. 33),
 Kate (odc. 35)
 Cynthia Kaszyńska –
 Letycja (odc. 34),
 Polly (odc. 44)
 Beata Łuczak –
 Clarin (odc. 36),
 Nikki (odc. 58)
 Katarzyna Łaska –
 Hope (odc. 37),
 Simon (odc. 52-56)
 Katarzyna Skolimowska –
 Pani Grimley (odc. 39),
 Pani Dave (odc. 49)
 Ewa Prus – Tia (odc. 42)
 Robert Tondera – Pan Briggs (odc. 51)
 Hanna Kinder-Kiss
i inni

Teksty piosenek:
 Bogusław Nowicki (wszystkie odcinki),
 Andrzej Brzeski (odc. 18-59)
Kierownictwo muzyczne: Piotr Gogol
Śpiewali:
 Magdalena Tul (wszystkie odcinki),
 Katarzyna Łaska (odc. 18-19, 49, 59),
 Małgorzata Szymańska (odc. 18-19),
 Julia Kołakowska (odc. 59),
 Klaudiusz Kaufmann (odc. 60)
 Łukasz Talik

Odcinki 
 Premiery w Polsce:
 I seria – 5 września 2004 roku,
 II seria (odc. 21) – 29 września 2008 roku,
 II seria (pozostałe odcinki) – 3 listopada 2008 roku,
 pilot – 5 września 2004 roku,
 III seria (odc. 41) – 20 sierpnia 2009 roku,
 III seria (pozostałe odcinki) – 2 listopada 2009 roku.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Programy telewizji Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 2000
Seriale telewizyjne zakończone w 2006